Juan Córdoba ist der Name folgender Personen:

* Juan Domingo Córdoba (* 1972), argentinischer Boxer
 Juan Vicente Córdoba Villota (* 1951), ecuadorianischer Priester, Bischof von Fontibón